Птолемаида (, ) може да се отнася за:

 Кайляри, град в Егейска Македония, Гърция, прекръстен на Птолемаида
 Птолемаида, дъщеря на Птолемей I и съпруга на цар Деметрий I Полиоркет
 Птолемаида Киренска, музикална теоретичка от III век пр.н.е. или I век.

Вижте също 
 Птолемей